Ґвідо ван Россум – голландський програміст.
 Еммі Россум (нар. 1986) – американська акторка та співачка.